Смт
 Марківка — Луганська область, райцентр Марківського району

Села
 Марківка — Вінницька область, Теплицький район
 Марківка — Вінницька область, Тиврівський район
 Марківка — Вінницька область, Томашпільський район
 Марківка — Житомирська область, Баранівський район
 Марківка — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Марківка — Миколаївська область, Березанський район
 Марківка — Одеська область, Роздільнянський район
 Марківка — Полтавська область, Кобеляцький район
 Марківка — Полтавська область, Полтавський район
 Марківка — Сумська область, Білопільський район
 Марківка — Хмельницька область, Деражнянський район

Річка
 Марківка — річка в межах Вінницької області, ліва притока Дністра

Див. також 
 Марковка